CZ-511 steht für:
 Česká zbrojovka ČZ-511, eine tschechische Handfeuerwaffe
 die ISO 3166-2-Kennung des Bezirkes Okres Česká Lípa

CZ511